Żebbuġ (Gozo), municipi de l'illa de Gozo (República de Malta)
 Żebbuġ (illa de Malta), municipi de l'illa de Malta, a la República homònima